Первый чемпионат Молодёжной хоккейной лиги проходил с 4 сентября 2009 года по 26 апреля 2010 года. Кубок Харламова, а вместе с ним и звание чемпиона МХЛ завоевал клуб «Стальные Лисы», в финале обыгравший команду «Кузнецкие Медведи».

Межсезонье

Турниры

События 
 Решение о создании лиги молодёжных команд хоккейных клубов принято 26 марта 2009 года на совместном собрании клубов Континентальной хоккейной лиги, Федерации хоккея России и руководства КХЛ.
 В сезоне 2009/10 в МХЛ выступали 22 команды все из России.

Регулярный чемпионат

Формат 
22 команды поделены по географическому принципу на две конференции — Западную и Восточную. Западная конференция включает в себя 12 клубов. Восточная конференция включает в себя 10 клубов.

Состав дивизионов 
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left"
! style="background:white; text-align:center; width:20%" | Команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Город
! style="background:white; text-align:center; width:45%" | Арена
! style="background:white; text-align:center; width:10%" | Основан
! style="background:white; text-align:center; width:10%" | в МХЛ
|-
! style="background:#6699FF; text-align:center" colspan=6 | Западная конференция
|-
| Алмаз
|  Череповец| Ледовый дворец
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Красная Армия|  Москва
| Ледовый дворец спорта ЦСКА
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Крылья Советов|  Москва
| УДС «Крылья Советов»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Локо|  Ярославль
| УКСК «Арена 2000»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| МХК Динамо|  Москва
| Малая спортивная арена «Лужники»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| МХК Спартак|  Москва
| Дворец спорта «Сокольники»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Мытищинские Атланты |  Мытищи
| Арена Мытищи
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Русские Витязи|  Чехов
| Ледовый хоккейный центр «Витязь»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| СКА-1946|  Санкт-Петербург
| Спортивный комплекс «Юбилейный» (малая арена)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Феникс|  Воскресенск
| Ледовый дворец спорта «Подмосковье»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Чайка |  Нижний Новгород
| Нагорный дворец спорта профсоюзов
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Шериф|  Балашиха
| «Балашиха-Арена»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
! style="background:#FFCCCC; text-align:center" colspan=6 | Восточная конференция
|-
| Авто |  Екатеринбург
| Культурно-развлекательный комплекс «Уралец»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Барс|  Казань
| Татнефть Арена
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Белые Медведи|  Челябинск
| Ледовая арена «Трактор»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Кузнецкие Медведи|  Новокузнецк
| Дворец спорта кузнецких металлургов
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Ладья|  Тольятти
| Дворец спорта «Волгарь»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Омские Ястребы|  Омск
| Арена Омск
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Реактор|  Нижнекамск
| Спортивно-культурный комплекс «Нефтехимик»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Сибирские Снайперы |  Новосибирск
| Концертно-спортивный комплекс «Сибирь»
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Стальные Лисы |  Магнитогорск
| Арена-Металлург
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|-
| Толпар |  Уфа
| Уфа-Арена
| align=center | 2009
| align=center | 2009
|}

 Основные события 
 Чемпионат стартовал 4 сентября 2010 года матчем за Кубок Открытия в Москве между командами «Красная Армия» и «МХК Динамо». Матч закончился со счётом 6-2 в пользу «МХК Динамо».

 Кубок Вызова 

Кубок Вызова — матч между лучшими игроками Запада и Востока, решено провести 6 февраля 2011 года в Санкт-Петербурге.

 Итоговая таблица 
   * Выделены команды, вышедшие в плей-офф  М — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, П — поражений, ПО — поражений в овертайме, ГЗ забитые шайбы, ГП пропущенные шайбы, О — очковЗападная конференцияВосточная конференция'''

Плей-офф 
Право на попадание в плей-офф получили команды, занявшие 1-8 места в конференциях. Второй этап чемпионата начался 13 марта 2010 года. Все серии будут проводиться до трёх побед. Ни одна из команд Западной Конференции не смогла выйти в четвертьфинал.

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт МХЛ

2009 год в хоккее
2010 год в хоккее
Молодёжная хоккейная лига